Нойройтер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
 Нойройтер, Гюнтер (род. 1955) — западногерманский дзюдоист, призёр Олимпийских игр 1976 и 1984 годов
 Нойройтер, Кристиан (род. 1949) — немецкий горнолыжник, отец Феликса Нойройтера
 Нойройтер, Мириам (до замужества Гёсснер; род. 1990) — немецкая биатлонистка и лыжница.
 Нойройтер, Ойген Наполеон (1806—1882) — немецкий художник
 Нойройтер, Феликс (род. 1984) — немецкий горнолыжник, чемпион мира 2005 года в командном первенстве, многократный победитель этапов Кубка мира.